Terzoni – cognome italiano
 Patrizia Terzoni – politica italiana